Элафрозавр () — род тероподовых динозавров из семейства ноазаврид, живших во времена юрского и мелового периодов ( назад) на территории Африки. Название рода с греческого можно перевести как «изящный ящер».

Открытие 
Элафрозавр был найден во время знаменитой немецкой экспедиции под руководством Вернера Яненша в Танзании, вместе с остатками брахиозавров, аллозавров и кентрозавров. Из верхеюрской формации Тендагуру был извлечён голотип HMN Gr. S. 38-44 — частичный скелет, который был описан в 1920 году как новый вид и род.

Систематическое положение 
Среди палеонтологов нет единого мнения по поводу систематики этого теропода. Элафрозавр, вероятно, относится к цератозаврам. Предположения о том, что он являлся ранним представителем орнитомимозавров, не подтвердились, так как рядом со скелетом животного были найдены заострённые зубы, схожие с таковыми у целофиза. Похожие останки, возможно относящиеся к этому роду, были найдены в формации Моррисон в 1982 году. Это были несколько скелетов, в основном состоящих из отдельных фрагментов. Вероятно, этот динозавр был распространён гораздо шире, чем думали раньше. Elaphrosaur bambergi известен в основном по почти полным скелетам, но до настоящего времени череп этого динозавра не найден.

Материалы из верхнего мела Нигера, названные как Elaphrosaurus gautieri (1960), были выделены Полом Серено и коллегами в 2004 году в род Spinostropheus.

Палеобиология 
Элафрозавр был длинным и стройным тероподом с длинной шеей. Его длина составляла от 4 до 6 м, а высота по бедру 146 сантиметров. Весил около 1,2 т. Голень элафрозавра была значительно длиннее, чем его бедро, что говорит о его высоких спринтерских способностях: во время бега этот динозавр развивал скорость более 50 км/ч и, конечно, он догонял многих динозавров, за которыми охотился. Проворный и поджарый хищник, элафрозавр был самым древним динозавром, похожим на страуса. Не исключено, что именно этот теропод был предком всех орнитомимозавров (в том числе и орнитомимидов) мелового периода.

Примечания 

Ноазавриды
Динозавры юрского периода
Динозавры мелового периода
Динозавры Африки